Die 37. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 13. bis 22. November 2015 in Bellevue, Washington in den Vereinigten Staaten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2015/16 und außerdem die erste Squash-Weltmeisterschaft im Profibereich, die in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der im Vorjahr Mohamed Elshorbagy in fünf Sätzen besiegte. Ashour unterlag im Halbfinale Omar Mosaad, während der topgesetzte Weltranglistenführer Mohamed Elshorbagy im Achtelfinale an James Willstrop scheiterte. Mosaad traf im für ihn ersten Weltmeisterschaftsfinale auf Grégory Gaultier, der bereits 2006, 2007, 2011 und 2013 im Endspiel gestanden hatte. Gaultier entschied die Partie deutlich mit 11:6, 11:7 und 12:10 für sich und wurde nach Thierry Lincou, der 2004 Weltmeister wurde, der zweite Titelgewinner aus Frankreich.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, davon 16 Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
2015
Sportveranstaltung in Washington
Veranstaltung in Bellevue (Washington)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika